Zarza de Tajo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Zarza de Tajo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Zarza de Tajo (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar